Comitatul Otero sau Otero County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Otero County, Colorado 
 Otero County, New Mexico